Николай Евдокимович Кривенко (19.06.1924 — ?) — проходчик Кировского шахтостроительного управления комбината «Карагандашахтострой» Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии Казахской ССР, Карагандинская область (1971).

Биография 

Родился 19 июня 1924 года на территории Киргизской АССР, ныне – Бухар-Жырауского района Карагандинской области Казахстана. Русский.

Трудовую деятельность Николай начал в 1940 году. В Великую Отечественную войну работал в родном колхозе имени Калинина Ульяновского района Карагандинской области Казахской ССР (ныне – Бухар-Жырауского района Карагандинской области Казахстана).

В 1942-1950 годах служил в Военно-морском флоте на корабле Тихоокеанского флота в 67 ОПб, воен. кадр. судов ДВ ГМП.

После увольнения из Вооружённых Сил с 16.03.1950 года работал проходчиком Кировского шахтостроительного управления комбината «Карагандашахтострой» в Карагандинской области Казахской ССР. В 1954 году возглавил комплексную бригаду проходчиков, которая на протяжении многих лет являлась передовой и образцовой.

Вместе с бригадой строил шахты №№ 86, 22, 35, 121, 122, 1-ю Вертикальную. Вскоре бригада стала известна и за пределами области. В августе 1955 года бригадой был установлен всесоюзный рекорд по проходке квершлага по шахте № 86-87. Было пройдено 203,2 погонных метра, вместо 100 плановых. Затем эта цифра была доведена до 300 метров. Новый объект, шахту № 22, строила уже не просто бригада, а коллектив коммунистического труда. За успехи, достигнутые в деле строительства предприятий угольной промышленности в годы пятой пятилетки (1951-1955) и в 1956 году, Николай Евдокимович был награждён орденом «Знак Почёта». В 1958 году вступил в КПСС.

Передовой горняк был известен своими рационализаторскими предложениями и изобретениями, главное из которых – «плита-разминовка», которая накладывается на железнодорожные пути в шахте, что позволяет перебрасывать вагоны с одного пути на другой. Экономия трудозатрат от внедрения этого новшества составила 200 человеко-смен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения Кривенко Николаю Евдокимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Карагандинского областного и Кировского городского Советов народных депутатов, членом Кировского горкома Компартии Казахстана.

Руководил бригадой до выхода на пенсию.

Жил в городе Караганда (Казахстан). Дата смерти не установлена.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (05.04.1971);
 орден Ленина (05.04.1971)
 орден «Знак Почёта» (26.04.1957)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 знаком «Шахтёрская слава» трёх степеней.
 медалями Выставки достижений народного хозяйства
 и другими

 Отмечен Грамотами и дипломами.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Северо-Казахстанской области

Примечания

Литература 
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-том. Алматы — 1987.
 Герои Социалистического Труда – казахстанцы. Т. 5. – Алма-Ата: Казахстан, 1970
 Герои Труда – североказахстанцы. – Петропавловск, 2012.

Ссылки 
  

Персоналии:Казахская ССР
Герои Социалистического Труда
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Члены КПСС